Picota bezeichnet 

in Peru:
 Picota (Peru), Stadt in Peru
 Distrikt Picota, Distrikt in der Region San Martín (Peru)
 Provinz Picota, Provinz in der Region San Martín (Peru)

in Portugal:
 Picota (Serra de Monchique), ein Berg in der Serra de Monchique

Picota bedeutet außerdem:

 im Spanischen ein Begriff für Pranger oder Steinsäule